Евгра́ф Петро́вич Ковале́вский (, село Ярошевка Харьковского уезда — , Санкт-Петербург) — русский государственный деятель; горный инженер, директор Горного корпуса, затем с 1830 по 1836 год — Томский губернатор и главный начальник Колыванских и Алтайских заводов, сенатор; с 1856 года — попечитель Московского учебного округа. С 1858 по 1861 год — министр народного просвещения. Брат Егора Петровича Ковалевского и Петра Петровича Ковалевского.

Биография 
Происходил из дворян. Владелец 180 душ в Харьковской (родовые) и 75 душ в Петербургской (благоприобретенные) губерниях.

Учился в Слободском украинском главном училище (1800—1805). Затем окончил Слободско-украинскую гимназию (1808) и петербургский Горный кадетский корпус (1810) — с золотой и серебряной медалями.

Этапы жизни 
 1810 г. — практикант на Луганском литейном заводе (1810). Берг-гешворен 12 класса.
 1813 г. — присвоен чин маркшейдера 9 класса.
 1816 г. — чиновник для особых поручений.
 1817 г. — секретарь при директоре, обер-гиттенфервальтер 8 класса.
 1818 г. — член «комиссии для ревизии заводов хребта Уральского», обер-бергмейстер 7 класса.
 1820 г. — бергауптман 6 класса.
 1821 г. — начальник чертежной и одновременно монетного отделения (1822).
 1823 г. — инспектор над классами ГКК, обер-бергауптман 5-го класса.
 1826 г. — член Горного совета Департамента горных и соляных дел Министерства финансов, и, одновременно, — командир Горного кадетского корпуса.
 в 20-х гг. XIX века провёл первое крупное исследование геологического строения Донбасса; дал прогноз о наличии в районе г. Бахмута залежей каменной соли.
 1829 г. — обер-бергауптман 4 класса.
 1834 г. — генерал-майор.
 в 1830—1836 годах — Томский губернатор и главный начальник Колыванских и Алтайских заводов.
Будучи Томским губернатором, в первый же год своей деятельности на новом посту он предписал Градской Думе завести в Томске публичную библиотеку (ныне — Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина).
 1835 г. — член Совета и Ученого Комитета Корпуса горных инженеров.
 в 1837—1839 годах — директор Департамента горных и соляных дел и член Мануфактурного Совета.
 с 1839 г. — почётный член Харьковского университета.
 1843 г. — тайный советник.
 в 1843—1856 годах — сенатор.
 с 1856 г. — почётный член Академии наук.
 Активный участник университетских реформ. При нем было проведено в жизнь «Высочайшее дарование лицам, чувствующим призвание открывать частные учебные заведения» (1857). В 1858 г. открылась первая в Москве частная гимназия Ф.Креймана на 1-й Мещанской улице.
 в 1856—1858 годах — председатель Московского цензурного комитета (26 мая 1856 года вступил в должность). Указом от 15 апреля 1856 года был назначен попечителем Московского учебного округа и Императорского Московского университета.

Вице-председатель Общества истории и древностей российских (1857—1858), член московского отделения Главного совета женских учебных заведений (1858).
 в 1858—1861 годах — Министр народного просвещения.
 Это был первый министр народного просвещения, назначенный императором Александром II, и направление, данное Ковалевским своему ведомству, гармонировало с великой эпохой реформ. Ковалевский выдвинул на первый план заботу о народных училищах, воскресных школах и т. п., но из-за непродолжительности своего управления успел сделать немного.
 с 1859 г. — Действительный тайный советник.
 с 1861 г. — член Государственного Совета.
 1861—1865 — президент Вольного экономического общества.

Умер 18 (30) марта 1867 в Санкт-Петербурге и похоронен в церкви архистратига Михаила Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом.

Труды 
 Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже, «Горный журнал», 1827, кн. 2
 Геогностическое обозрение Донецкого горного кряжа, там же, 1829, ч. 1, кн. 1—3.
 Проект цензурного устава 1859 г.
 «Очерки этнографии Кавказа» — отрывок из обширного задуманного Ковалевским труда «О народах живших и ныне живущих в пределах России», «Вестник Европы» (1867, т. III).

Семья 
Был женат на Анне Степановне Колосовой. От этого брака родились:
 Михаил (1829—1884)
 Пётр (1827—1892)
 Анатолий (1834—1875)
 Зинаида (1835—1905) — замужем за членом Государственного совета С. В. Марковым.
 Николай (1837—1884)
 Евграф (1839—1886)
 Евгений (1842—1889)

Примечания

Литература 
 
 Биографический словарь деятелей естествознания и техники. — М.: Издательство «Большая советская энциклопедия», 1958, 1959
 Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России. Краткий биографический словарь. — СПб.: «Гуманистика», 2004
 
 
 Лоранский А. М. Исторический очерк Горного института. — СПб., 1873.
 Мелуа А. И. Геологи и горные инженеры России: Энциклопедия / Под ред. Академика Н. П. Лаверова. — М.; СПб.: Издательство «Гуманистика», 2000
 Настасиева О. Б. 
 Яковенко А. В., Гахов В. Д. Томские губернаторы . — Томск, 2012

Ссылки 
 
 «Начальные люди Томской губернии. Исторические портреты 1804—1917» 

Министры просвещения Российской империи
Сенаторы Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Почётные члены Петербургской академии наук
Евграф Петрович
Действительные тайные советники
Томские губернаторы
Выпускники Слободско-Украинской гимназии
Выпускники Горного кадетского корпуса
Горные инженеры Российской империи
Попечители Московского учебного округа
Президенты Московского общества испытателей природы
Обер-берггауптманы 4 класса